Банновка:

Казахстан 
 Банновка — село в Фёдоровском районе Костанайской области.

Россия 
 Банновка — река в Кемеровской области

Украина 
 Банновка — село в Болградском районе Одесской области.